Emil Kraepelin (1856 – 1926), un psychiatre allemand.
 Karl Matthias Friedrich Magnus Kraepelin (1848 – 1915), un arachnologiste allemand.